Dodd ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Dodd (1948–2010), US-amerikanischer Jazz-Tubist
 Arthur Herbert Dodd (1891–1975), walisischer Historiker
 Bill Dodd (1909–1991), US-amerikanischer Politiker
 Charles Harold Dodd (1884–1973), walisischer Gelehrter und protestantischer Theologe
 Chris Dodd (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Christina Dodd (* 1957), US-amerikanische Autorin
 Claire Dodd (1911–1973), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Coxsone Dodd (1932–2004), jamaikanischer Reggae-Produzent
 Danniel Thomas-Dodd (* 1992), jamaikanische Kugelstoßerin
 David Dodd (* 1985), australischer Fußballspieler
 Deryl Dodd (* 1964), US-amerikanischer Sänger
 Edward Dodd (1805–1891), US-amerikanischer Politiker
 Edward Benton Dodd (1902–1991), US-amerikanischer Cartoonist
 Francis Dodd (1847–1949), britischer Porträt- und Landschaftsmaler
 Hannah Dodd (* 1995), britische Schauspielerin und Model
 Jason Dodd (* 1970), englischer Fußballspieler
 Karl Dodd (* 1980), australischer Fußballspieler
 Ken Dodd (1927–2018), britischer Sänger und Comedian
 Les Dodd (* 1954), englischer Snookerspieler
 Lynley Dodd (* 1941), neuseeländische Autorin von Kinderbüchern
 Marjorie Dodd (1894–1968), US-amerikanische Tennisspielerin
 Mark Dodd (* 1965), US-amerikanischer Fußballtorhüter
 Martha Dodd (1908–1990), US-amerikanische Schriftstellerin
 Michael Dodd (* 1957), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Molly Dodd (1921–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Patty Dodd (* 1963), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Ralph Dodd (1756–1822), englischer Architekt und Ingenieur
 Robert Dodd (1748–1815 oder 1816), britischer Marinemaler
 Rory Dodd, kanadischer Rocksänger
 Samuel Dodd (1836–1907), US-amerikanischer Rechtsanwalt, der für John Davison Rockefeller arbeitete
 Stephen Dodd (* 1966), walisischer Profigolfer
 Thomas J. Dodd (1907–1971), US-amerikanischer Politiker
 Tim Dodd (* 1985), US-amerikanischer Webvideoproduzent, Fotograf, Musiker und Raumfahreranwärter
 Tom Dodd-Noble (* 1955), britischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Travis Dodd (* 1980), australischer Fußballspieler
 Walter F. Dodd (1880–1960), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Westley Allan Dodd (1961–1993), US-amerikanischer Serienmörder

Dodd ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dodd (Colorado), im Morgan County
 Dodd (Indiana), im Perry County
 Dodd (Texas), im Castro County

 Dodd Hill, im Spartanburg County, South Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Dodd College President's Home, in Shreveport, Louisiana, ID-Nr. 82002758
 Dodd Ford Bridge, in Shelby, Minnesota, ID-Nr. 09001070
 Dodd Homestead, in Rehoboth Beach, Delaware, ID-Nr. 82002367
 Dodd House, in Spokane, Washington, ID-Nr. 10000417
 Dodd Road Discontiguous District, in Forest, Minnesota, ID-Nr. 03000520
 Dodd-Harkrider House, in Abilene, Texas, ID-Nr. 92000222
 Dodd-Hinsdale House, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 71000623

ferner:
 Dodd Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Dodd-Nunatak, verschiedene Nunatakker in Antarktika

Siehe auch:
 Dod
 Dodds
 Dot
 Dott
 Todd
 Vorsicht Mister Dodd